Contea di Carter o Carter County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Carter – Kentucky
 Contea di Carter – Missouri
 Contea di Carter – Montana
 Contea di Carter – Oklahoma
 Contea di Carter – Tennessee